Cagny (Calvados), comuna del departament francès del Calvados
 Cagny (Somme), comuna del departament francès del Somme